Булактыколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Булактыколь — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Булактыколь — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.